Mo' Blues es una banda argentina de blues y rock latino formada en 1999 en la ciudad de Santa Fe, Argentina. 
Es un grupo que se caracteriza por su sonido contemporáneo y potente.

Biografía 
MO' BLUES se caracteriza por su sonido contemporáneo y potente.

Formado en 1999 en Santa Fe - Argentina.

MO' BLUES combina lo mejor del Blues norteamericano con su especial toque latino, resultando en una maravillosa mezcla de letras en Español e Inglés, sumada a un sonido muy original y de vanguardia dentro del género.

MO' BLUES es la primera banda de habla hispana que ha participado en el International Blues Challenge (Memphis, USA 2008 - 2010), así como en muchos festivales de Blues, Rock y World Music de los Estados Unidos y Canadá desde su primera gira en el año 1999.

Han realizado múltiples presentaciones en Argentina, USA, Canadá, México y Chile junto al recordado Pappo, Jimmy Thackery & The Drivers, Roomful of Blues, Bob Margolin, Little Ed & The Imperials, Bobby Rush y el legendario organista Deacon Jones (Freddie King, John Lee Hooker), entre muchos otros.

Actualidad 
En 2015 MO' BLUES lanzó su nuevo álbum titulado "Blues Del Río" (producido por Sebastián Casís) el cual fue presentado durante una gira por Ecuador en el 8º Quito Blues Fest 2015.
A su regreso a Argentina, la banda se presenta en el 6º Festival de Jazz de Tandil en el mes de septiembre y continúan realizando shows en distintos puntos del país.

Desde su disolución en 2016 Sebastián Casís continúa haciendo giras y grabaciones como solista. 
Gabriel de Pedro es líder de su grupo de tango.
Fede Teiler es miembro de la banda santafesina Pasamanos.
Rubén Tissembaum y Periotti integran el Blues Rock Trío.

Integrantes

Miembros actuales 
 Bajo & voz: Sebastián Casís 
 Guitarra & voz: Santiago Periotti
 Batería: Rubén Tissembaum
 Teclados & coros: Gabriel de Pedro

Miembros anteriores 
 Armónica & voz: Mariano Suárez (1999-2001)
 Guitarra & voz: Max Valldeneu (1999)
 Saxo: Ricardo Rico Rodríguez (1999-2003)
 Bajo: Cristian Bortoli (1999)
 Guitarra & voz: Fede Teiler (2000-2013)

Discografía 

 "RUSH HOUR" (2000) Grabado en Ardent Studios (Memphis, TN - USA)
 "COMBUSTIÓN ESPONTANEA" (2005) SonoAr - SFR / LEF Distribuciones.
 "VIVO EN SANTA FE" DVD + CD (2008) SonoAr - SFR / LEF Distribuciones.
 "MO' BLUES" (2010) SonoAr - SFR / LEF Distribuciones.
 "DEACON JONES & MO' BLUES - LOS GUAPOS TOUR 2010" (2011) SonoAr - SFR / MO' BLUES.
 "BLUES DEL RIO" (2015) SonoAr - SFR.

Enlaces externos 
 Sitio oficial
 Facebook
 Twitter
 Youtube

Grupos de rock de Argentina
Grupos de blues de Argentina
Cuartetos de música de Argentina
Grupos de rock de la ciudad de Santa Fe